Зава́ров — російське прізвище.

Відомі носії:

 Заваров Валерій Олександрович (*16 серпня 1988) — український футболіст, півзахисник, син Олександра Заварова.
 Заваров Олександр Анатолійович (* 26 квітня 1961, Луганськ) — український футбольний тренер, у мнулому — відомий радянський та український футболіст.
 Заваров Олексій Іванович (* 17 березня 1917, село Коломинське Московської області — † 21 січня 2003) — український архітектор, один з авторів проекту післявоєнної забудови Хрещатика. Член-кореспондент Академії мистецтв України (2001—2003), народний архітектор України (1984), лауреат Державної премії України (1986).

Російські прізвища